Биник-Этабль-сюр-Мер () — новая коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор, округ Сен-Бриё, кантон Плуа. Расположена на исторической территории Гоэло на побережье Ла-Манша, в 16 км к северу от Сен-Бриё.

Коммуна образована 1 марта 2016 года путем слияния коммун Биник и Этабль-сюр-Мер. Центром новой коммуны является Этабль-сюр-Мер. От него к новой коммуне перешли почтовый индекс и код INSEE. На картах в качестве координат Биник-Этабль-сюр-Мера указываются координаты Этабль-сюр-Мера.

Население (2019) — 6 934 человека.

История 
История коммуны начинается с неолита, о чем свидетельствуют обнаруженные здесь дольмены. В Средние века Биник был небольшой деревней в двадцать домов, но он был местом проведения ярмарок и рынков, на которые съезжались жители близлежащих деревень.

В 1821 году Биник и Этабль-сюр-Мер разделяются и становятся самостоятельными коммунами. В XIX веке Биник становится одним из крупнейших рыболовецких портов Франции; в нем базировалось ежегодно 150—160 судов, занимавшихся разнообразной деятельностью, от рыболовства в районе Ньюфаундленда до каботажа. По улову трески Биник занимал первое место. С начала XX века порт стал терять свои позиции.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Иоанна Крестителя в Этабль-сюр-Мер
 Церковь Нотр-Дам в Бинике
 Восемнадцать вилл, каждая со своим именем, построенных между 1890 и 1900 годами версальским предпринимателем Оскаром Легри
 Протяженные песчаные пляжи на побережье Ла-Манша

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,8 %
 промышленность — 10,9 %
 строительство — 6,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 54,7 %
 государственные и муниципальные службы — 26,0 %

Уровень безработицы (2018) — 10,5 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 24 710 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

Администрация 
Пост мэра Биник-Этабль-сюр-Мера с 2020 года занимает Поль Шевен (Paul Chauvin). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им независимый список победил в 1-м туре, получив 44,70 % голосов (из трёх списков).

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Фотогалерея 

Коммуны департамента Кот-д’Армор